Okręty US Navy o nazwie USS  "Panay":
 Pierwszy "Panay" był wcześniej hiszpańską kanonierką na Filipinach zakupioną w 1899 po okupacji amerykańskiej. Był w służbie do 1914. Sprzedany w 1920.
 Drugi "Panay" (PR-5) był kanonierką rzeczną zwodowaną w 1927 i służącą na Jangcy do momentu zatopienia przez Japonię w 1937 w czasie incydentu Panay.
 Trzeci "Panay" był okrętem pomocniczym "Midway" (AG-41). Został przemianowany w 1943, aby zwolnić nazwę "Midway" dla budowanego lotniskowca.
Panay